Suchá kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Suchá (okres Jihlava)
 Horní Suchá (okres Karviná)
 Suchá Lhota (okres Svitavy)
 Suchá Loz (okres Uherské Hradiště)